E01 pode referir-se a:

  Estrada Europeia 1
  Autoestrada do Atlântico (Espanha)

Desambiguação